Pan i Pani Smith – film w reżyserii Alfreda Hitchcocka z 1941 roku
 Pan i pani Smith – serial sensacyjny z 1996 roku
 Pan i Pani Smith – film prod. amerykańskiej z 2005 roku